Vögler ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Vögler (1877–1945), deutscher Politiker und Unternehmer
 Eugen Vögler (1884–1956), deutscher Manager 
 Werner Vögler, eigentlicher Name von Werner Völger (* 1908; † unbekannt), deutscher Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler

Siehe auch:
 Vogler (Begriffsklärung)